Hemön kan syfta på:

Geografi

Island 

 Hemön – en ö, Suðurland,

Sverige 

 Hemö – en del av Hemö-Bockö, Värmdö kommun,

Åland 

 Hemön (Lemland, Åland) – en halvö,